Cvetica je lahko:

rastlina z izrazitim cvetom (tudi roža oziroma cvetje)
vonj alkoholne pijače; glej vinska cvetica